The Uplift Mofo Party Plan () — третий студийный альбом американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, вышедший  5 июня  1987 года на лейбле EMI.

Об альбоме
В записи диска, в последний раз, участвовали все четыре участника оригинального состава группы: вокалист Энтони Кидис, басист Фли, гитарист Хиллел Словак и барабанщик Джек Айронс. После промотура в поддержку альбома Хиллел Словак умер от передозировки героина, а Джек Айронс покинул группу. Запись The Uplift Mofo Party Plan проходила в студиях Capitol Studios и Eldorado Recording Studios Голливуд, Калифорния, США. Процесс записи был трудным, Энтони Кидис часто пропускал сессии из-за поиска наркотиков, однако, как ни странно группа осталась довольна своей работой над пластинкой. Фли позже охарактеризовал этот альбом, как - "the 'rockingest' record" из когда-либо сделанных группой.

Воссоединение четырёх оригинальных членов группы оказало большое влияние на тексты альбома. Лирика большинства песен о дружбе участников группы и их жизни в Лос-Анджелесе. Кидис объяснил, что "много ликования в их лирике того периода от их чувства общности, от их воссоединения".

The Uplift Mofo Party Plan стал первым альбом группы, который попал в Billboard 200. Диск занял 148-е место в американском чарте.

Список композиций

Участники записи 

Red Hot Chili Peppers
 Энтони Кидис — вокал
 Хиллел Словак — гитара, ситар (6), вокодер, бэк-вокал
 Фли — бас-гитара, бэк-вокал
 Джек Айронс — ударные, бэк-вокал

Дополнительный персонал
 Майкл Бейнхорн — бэк-вокал
 Джон Норвуд Фишер — бэк-вокал
 Дэвид Кендли — бэк-вокал
 Анджело Мур — бэк-вокал
 Энни Ньюман — бэк-вокал

Продюсирование
 Майкл Бейнхорн — продюсер
 Джон Потокер — сведение
 Рассел Брейчер — помощник по сведению
 Стэн Катаяма — помощник по сведению
 Джуди Клэпп — звукорежиссёр
 Хоуи Вайнберг — мастеринг

Оформление
 Нельс Исраэльсон — фотографии
 Генри Маркес — арт-директор
 Гари Пантер — иллюстрация на обложке

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 The Uplift Mofo Party Plan на discogs.com

Альбомы Red Hot Chili Peppers
Альбомы Capitol Records
Альбомы EMI Records
Альбомы, спродюсированные Майклом Бейнхорном